Movistar Open 2007 – tenisowy turniej ATP rangi ATP International Series w sezonie 2007 z cyklu Movistar Open rozgrywany w dniach 29 stycznia–4 lutego 2007 roku w Viña del Mar na kortach ceglanych 448 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza grupowa

Grupa 1.

Grupa 2.

Grupa 3.

Grupa 4.

Grupa 5.

Grupa 6.

Grupa 7.

Grupa 8.

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2007 w tenisie ziemnym
2007
2007 w Chile